Por el topónimo españolizado de Visegrado son conocidas dos ciudades en Europa:

Višegrad, una ciudad en Bosnia y Herzegovina.
Visegrád, una ciudad en Hungría.

También puede referirse a:
 El  Grupo de Visegrado, la alianza de Hungría, República Checa, Polonia y Eslovaquia